Bila (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj mit etwa 1500 Einwohnern (2004).

Das 1493 erstmals erwähnte Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Das Dorf liegt im Rajon Tschemeriwzi am Ufer des Batischok (), einem 24 km langen Nebenfluss des Smotrytsch zwischen den Flüssen Schwantschyk und Smotrytsch, 25 km südöstlich vom Rajonzentrum Tschemeriwzi und etwa 90 km südwestlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj.

Bei Bila liegt das botanische Naturdenkmal Samowyta Towtra () und das geologische Naturdenkmal Towtra „Perschak“ ().

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1493
Rajon Tschemeriwzi